Hans von Ahlefeldt ist der Name folgender Personen:

* Hans von Ahlefeldt († 1500) (~1450–1500), Ritter, Herr auf Haseldorf, Haselau, Seegaard und Seestermühe
 Hans von Ahlefeldt (Seestermühe) († 1564), Herr von Seestermühe, auf Gut Seestermühe und auf Gut Seegaard
 Hans von Ahlefeldt (Seegaard) († ~1600), Feldherr des dänischen Königs Christian III.
 Hans von Ahlefeldt (1710–1780), Geheimrat und Amtmann im dänischen Staatsdienst
 Hans Heinrich von Ahlefeldt (1656–1720), Geheimrat, Herr des Gutes Seestermühe